Дми́трий Григоро́вич:
 Григорович, Дмитрий Васильевич (1822—1899) — русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН.
 Григорович, Дмитрий Павлович (1883—1938) — российский и советский авиаконструктор.